Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire ad Anticoli Corrado
 Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire ad Arsita
 Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire a Castilenti
 Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire a Gualtieri
 Chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martire a Pietraferrazzana

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Vittoria